José I de Jerusalém (século II) — patriarca de Jerusalém
 José I de Constantinopla (†1275) — patriarca de Constantinopla
 José I do Sacro Império Romano-Germânico (†1711)
 José I, Cardeal-Patriarca de Lisboa (†1758)
 José I de Portugal (†1777) — rei de Portugal
 José I de Espanha ou José Bonaparte (†1849) — rei de Nápoles (1806-08) e rei de Espanha (1808-13)

Ver também 
 
 

Desambiguações de antropônimos